

Geografia Francji 
 Tarn – departament w regionie Midi-Pirenejów
 Tarn – rzeka w południowej Francji